

Patronyme 

  (1883-1933), politicien australien ;
 Gerry Grimstone (né en 1949), homme d'affaires britannique ;
 Mary Grimstone (1796-1869), poétesse et romancière britannique.

Toponymes 

 , hameau dans le Dorset ;
 , hameau dans le Yorkshire du Nord.